Schwarzes Ross steht für:
 Das schwarze Ross vom Falkensee, Legende
 Museum „Schwarzes Roß“ (Hilpoltstein)
Siehe auch:
 Hotel Schwarzes Roß
 Schwarzer Reiter